FK Slavoj Trebišov (celým názvem: Futbalový klub Slavoj Trebišov) je slovenský fotbalový klub, který sídlí ve městě Trebišov v Košickém kraji. Od sezóny 2017/18 působí ve 2. fotbalové lize.

Založen byl v roce 1912 pod názvem Trebišovský ŠK. V novodobé historii postoupil Slavoj do druhé ligy v sezóně 2007/08 po odstoupení klubu ŠK Eldus Močenok. Své domácí zápasy odehrává na městském stadionu Trebišov s kapacitou 3 000 diváků.

Prvním odchovancem Trebišova, který hrál československou nejvyšší soutěž, byl Jozef Šalamon.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1912 – Trebišovský ŠK (Trebišovský športový klub)
 1919 – Törekvés Trebišov
 1924 – Trebišovský ŠK (Trebišovský športový klub)
 194? – ŠK Trebišov (Športový klub Trebišov)
 195? – Sokol Tabaková Trebišov
 195? – Sokol Potravinár Trebišov
 1953 – TJ Slavoj Trebišov (Telovýchovná jednota Slavoj Trebišov)
 1970 – TJ Slavoj Poľnohospodár Trebišov (Telovýchovná jednota Slavoj Poľnohospodár Trebišov)
 199? – FK Slavoj Trebišov (Futbalový klub Slavoj Trebišov)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1960–1961: 2. liga – sk. C
 1962–1965: 2. liga – sk. C
 1965–1967: 2. liga – sk. B
 1967–1973: Divize F
 1973–1974: 3. liga – sk. C
 1974–1990: 1. SNFL
 1990–1992: 2. SNFL – sk. Východ
 1992–1993: 1. SNFL
 1993–1999: 2. liga
 1999–2004: 3. liga – sk. Východ
 2004–2005: 2. liga
 2007–2008: 2. liga
 2008–2014: 3. liga – sk. Východ
 2014–2015: 2. liga – sk. Východ
 2015–2017: 3. liga – sk. Východ
 2017–: 2. liga

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky 
 
 Profil klubu na futbalnet.sk 

Slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1912
Trebišov